Urostigma, een geslachtengroep van Ficus-soorten
 Banyan (band), een muziekband uit Los Angeles, California
 Banyan (kleding), een mannenjurk
 Banyan, Iran, plaatsnamen in Iran